Тази статия е за груповата фаза на Шампионска лига 2012/13.

Груповата фаза е с 32 отбора; 22 класирани автоматично и 10 победители от плейофите (пет през шампионския поток, пет през Нешампионския поток).

В групата отборите ще играят на принципа всеки-срещу-всеки на разменено гостуване. Мачовете ще се играят на 18 – 19 септември, 2 –3 октомври, 23 – 24 октомври, 6 –7 ноември, 20–21 ноември и 4 – 5 декември 2012 г. 

Първите два отбора продължават в осминафиналите, докато третия отбор продължава в шестнайсетинафиналите на Лига Европа.

Поставяне 
Тегленето на групите ще бъде на 30 август 2012 г. в Монако в 18:45 българско време.

Отборите са разделени в четири урни според коефициентите им в УЕФА. Челси са поставени автоматично в Урна 1 като носител на титлата от миналия сезон. Урна 1 включва отбори класирани от 1 до 12 място, Урна 2 от 13 до 31, Урна 3 от 32 до 60, а Урна 4 от 63 до 131.

НТ Носител на трофея. Носителя на трофея автоматично заема първото място в класацията за поставяне.
ШП Класрал се чрез шампионския поток
НП Класрал се чрез нешампионския поток

Групи 

 Часовете до мачовете на 24 октомври са в Цетралноевропейско лятно часово време, а остналите мачове са в Цетралноевропейско стандартно време.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E 

 Бележки
 Бележка 1: Норшелан ще играят домакинските си мачове на Стадион Паркен в Копенхаген вместо на техния стадион Фарум Парк, Фарум.

Група F

Група G

Група H

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Източници 

Европейска шампионска лига